Наяхан — многозначный топоним в России.

 Наяхан — упразднённое село в Северо-Эвенском районе Магаданской области (после наводнения 1951 года в основном расселено в Эвенск), центр Северо-Эвенского района с 1931 до 1951 года.
 Наяхан — река в Магаданской области, впадает в Наяханскую губу Гижигинской губы залива Шелихова в северо-восточной части Охотского моря.

См. также
 Наяханская губа
 Наяханский (мыс)